Сольшуа́-су-Пуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 31 км на південний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сольшуа-су-Пуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сольшуа-су-Пуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сольшуа-су-Пуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сольшуа-су-Пуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольшуа-су-Пуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма